Muslimská čtvrť označuje část města, ve které v určitém úseku dějin žila (či doposud žije) muslimská menšina. Významné muslimské čtvrti se nachází v těchto městech:

Svět
  Jeruzalém: Muslimská čtvrť
  Kapské Město: muslimská čtvrť Bo-Kaap
  Xiahe: muslimská čtvrť
  Si-an: muslimská čtvrť